Чан Ву (, настоящее имя - Нгуен Фу (); 10 ноября 1925, провинция Намдинь, Французский Индокитай — 16 февраля 2010, Ханой) — известный вьетнамский кинорежиссёр и сценарист. Народный артист Вьетнама (1988).

Биография 
Окончил Национальную киношколу в Ханое, его преподавателем в этой школе был Аждар Ибрагимов.

Работал в качестве режиссёра и сорежиссёра, иногда создавал сценарии к своим картинам.

Член жюри XI Московского международного кинофестиваля.

Избранная фильмография

Режиссёр 
  — Белоглазая птичка (короткометражный, второй режиссёр Нгуен Ван Тхонг)
  — Ещё один шаг / Đi bước nữa (второй режиссёр Май Лок)
  — Деревня на воде / Làng nổi (в советском прокате «Добрый дракон», с Хюи Тхань)
  — Дым / Khói
  — История супругов Лык / Truyện vợ chồng Anh Lực
  — Мы встретимся снова (в советском прокате «До встречи, любимый»)
  — Бурный рейс / Chuyến xe bão táp
  — Знакомые лица / Những người đã gặp
  — Жемчужные слёзы Халонга / Giọt lệ Hạ Long

Сценарист 
  — Дым / Khói (с Нгуен Тху)
  — Бурный рейс / Chuyến xe bão táp

Награды 
 1962 — Специальный приз жюри за короткометражный фильм на Международном кинофестивале в Карловых Варах («Белоглазая птичка»)
 1973 — «Золотой Лотос» на 2-м Вьетнамском кинофестивале в Ханое («Белоглазая птичка»)
 1976 — Специальный приз жюри за короткометражный фильм на Международном кинофестивале в Карловых Варах («Мы встретимся снова»)
 1980 — «Золотой Лотос» на 5-м Вьетнамском кинофестивале в Ханое («Знакомые лица»)
 1984 — Заслуженный артист Вьетнама
 1988 — Народный артист Вьетнама

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич. — Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 480

Ссылки 
 
 Чан Ву на сайте AsiaFilm.TV
 Чан Ву на сайте КиноПоиск

Заслуженные артисты Вьетнама